Mistrzostwa Ameryki U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2014 – dziesiąte mistrzostwa Ameryki U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się wraz z mistrzostwami U-18 mężczyzn w dniach 1–5 kwietnia 2014 roku w dwóch halach w Buenos Aires. Tytułu zdobytego w 2012 roku broniła reprezentacja Brazylii.

Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2014. Kwalifikację uzyskali medaliści zawodów – Brazylia, Urugwaj i Argentyna – a o ich końcowej kolejności decydowała różnica małych punktów.

Tabela

Mecze

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014
2014 w piłce ręcznej
2014 w Argentynie
Piłka ręczna w Argentynie
Sport w Buenos Aires